Zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2020 w Wiśle zostały zaplanowane w dniach 22–23 sierpnia 2020.

Według początkowych założeń w Wiśle miały zostać rozegrane konkurs drużynowy i indywidualny, które miały jednocześnie być inauguracyjnymi zawodami LGP 2020. W lipcu 2020 ogłoszono, iż konkurs drużynowy zostanie zastąpiony konkursem indywidualnym. Po ogłoszeniu rezygnacji z rozgrywania zawodów LGP w 2020 roku przez wszystkich pozostałych organizatorów (Hinzenbach, Klingenthal, Szczuczyńsk, Czajkowskij) Międzynarodowa Federacja Narciarska podjęła decyzję, iż cykl zakończy się bez przyznawania nagrody dla najlepszego skoczka, ponieważ konkursy w Wiśle mają być jedynymi zawodami tej rangi rozegranymi latem 2020.

W prologu o Puchar TVP Sport zwyciężył Polak Kamil Stoch, drugie miejsce zajął jego rodak Dawid Kubacki, a na ostatnim stopniu podium znalazł się Austriak Philipp Aschenwald. W pierwszych zawodach wygrał Dawid Kubacki, za nim znalazł się Kamil Stoch, trzecie miejsce zajął Piotr Żyła. W drugim konkursie podium wyglądało tak samo jak w pierwszych zawodach (Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła).

Skocznia

Program zawodów 
Opracowano na podstawie.

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle była Faustyna Malik oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Sandro Pertile. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Ivo Greger oraz jego asystent Sandro Sambugaro. Odpowiedzialnym za sprawdzanie sprzętu byli Sepp Gratzer i Berni Schödler.

Wyniki

Prolog o Puchar TVP Sport – 21 sierpnia 2020 
.

Pierwszy konkurs indywidualny – 22 sierpnia 2020 
.

Drugi konkurs indywidualny – 23 sierpnia 2020 
.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LGP 2020

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2020

Uwagi

Przypisy 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2020
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle
2020 w polskim sporcie